Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jens Knippschild che ha battuto in finale Arne Thoms 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Jens Knippschild (Campione)
 Assente

 Jérôme Golmard (primo turno)
 David Škoch (primo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Fernando Vicente (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1997